Il singolare del torneo di tennis Poznań Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrea Gaudenzi che ha battuto in finale Milen Velev 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Renzo Furlan (secondo turno)
 Roberto Azar (secondo turno)
 Tomás Carbonell (primo turno)
 Sláva Doseděl (quarti di finale)

 Assente
 Daniel Vacek (semifinali)
 Sergio Cortés (quarti di finale)
 Gabriel Markus (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 1993